Santorsola oder Santórsola ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Santorsola (1961–2014), italienischer Jazz-Musiker
 Guido Santórsola (1904–1994), brasilianischer Komponist und Dirigent 
 Michele Santorsola (* 1965), italienischer Dirigent und Oboist